John Milton (1608-1674) – scrittore, poeta, filosofo, saggista, statista e teologo inglese
John Milton (1562-1647) – compositore inglese e padre del poeta John Milton
John Milton (1807-1865) – quinto governatore della Florida
John Milton (1740-1804) – Segretario di Stato della Georgia e nonno del governatore della Florida John Milton
John Milton – nave arenatasi al largo della costa orientale di Long Island , New York, il 20 febbraio 1858, incidente in cui morirono 33 persone